Man @ Work è l'ottavo album in studio da solista del cantante australiano Colin Hay, pubblicato nel 2003.

Tracce

CD

LP
Side 1

Side 2

Collegamenti esterni